Hermsdorf je název následujících sídel v Německu:

 Hermsdorf (Braniborsko) – obec v Braniborsku v zemském okrese Horní Sprévský les-Lužice
 Hermsdorf (Durynsko) – město v Durynsku v zemském okrese Sála-Holzland
 Hermsdorf (Krušné hory) – obec v Sasku v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory

Hermsdorf je dále německý název českých sídel:

 Heřmanice – vesnice, část obce Králíky v okrese Ústí nad Orlicí
 Heřmanice – vesnice, část obce Žandov v okrese Česká Lípa
 Heřmánky – obec v okrese Nový Jičín
 Heřmánkovice – obec v okrese Náchod

Externí odkazy 
 

Německé názvy sídel v Česku